Guglielmo I Bevilacqua (1272-1335)
Guglielmo Bevilacqua (1334-1397)